Plaats in Indonesië
 Pegadingan (Kramatwatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Pegadingan (Cipari), een plaats in het onderdistrict Cipari, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java